Суперкубок Японії з футболу 2023  — 38-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 лютого 2023 року між чемпіоном Японії клубом Йокогама Ф. Марінос та володарем кубка Імператора Японії клубом Ванфоре Кофу.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2023
Японія
Лютий 2023
2023 у японському спорті
Футбольні змагання у Токіо